Perić oder Peric ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Perić (* 1923), jugoslawischer Ökonom 
 Berislav Perić (1921–2009), jugoslawischer Rechtswissenschaftler 
 Bogosav Perić (* 1947), jugoslawisch-serbischer Handballspieler und -trainer
 Boris Perić (* 1966), kroatischer Schriftsteller und Übersetzer
 Borislava Perić (* 1972), serbische Tischtennisspielerin
 Darko Perić (* 1977), serbischer Schauspieler
 Dejan Perić (* 1970), serbischer Handballtorwart
 Dragan Perić (* 1964), jugoslawischer bzw. serbischer Kugelstoßer
 Ivan Perić (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Ivanka Perić (* 1970), kroatische Fußballspielerin
 Josip Perić (* 1992), bosnischer Handballspieler 
 Milan Perič (1928–1967), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Nicolás Peric (* 1978), chilenischer Fußballtorwart
 Ninko Perić (1886–1961), jugoslawischer Politiker und Diplomat, Außenminister 1926/27
 Obrad Perić (1936–2011), jugoslawischer bzw. serbischer Kriminologe 
 Ozren Perić (* 1987), bosnischer Fußballspieler
 Porfirije Perić (* 1961), serbisch-orthodoxer Bischof von Zagreb
 Ratko Perić (* 1944), bosnischer römisch-katholischer Bischof
 Šime Perić (1920–2019), jugoslawischer Maler und Hochschullehrer
 Sladan Peric (* 1982), dänischer Fußballspieler
 Snežana Perić (1978–2022), serbische Karateka 
 Stefan Perić (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Stijepo Perić (1896–1954), kroatischer Außenminister (1943–1944)
 Stjepan Perić (* 1983), kroatischer Schauspieler
 Vladimir Perić Valter (1919–1945), jugoslawischer Partisan
 Živojin Perić (1868–1953), jugoslawischer Rechtswissenschaftler